Curug Wetan (Curug)
 Curug Wetan (Susukanlebak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing